Николай Иванович Щетинин:
 Щетинин, Николай Иванович (1921—1968) — Герой Советского Союза.
 Щетинин, Николай Иванович (1877—?) — организатор сельскохозяйственного производства.